Мурариу () — румынская фамилия. Известные носители:

 Мурариу, Андрей (род. 1986) — румынский шахматист и тренер.
 Мурариу, Флорикэ (1955—1989) — румынский регбист.